Příjmení Womack nosí více různých osob:

 Curtis Womack (* 1943) – americký zpěvák
 Bobby Womack (1944–2014) – americký zpěvák
 Harry Womack (1945–1974) – americký zpěvák
 Cecil Womack (1947–2013) – americký zpěvák
 Linda Womack (* 1953) – americká zpěvačka
 Lee Ann Womack (* 1966) – americká zpěvačka
 Samantha Womack (* 1972) – anglická herečka a zpěvačka